Сезон 2015/16 е 24-тият сезон на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и 41-ви последователен сезон в най-силната дивизия в Англия. Отбора завършва на пето място в крайното класиране, като не успява да се класира за Шампионската лига за втори път в последните три години.

Юнайтед печелят ФА Къп за първи път от 2004 година, като на финала побеждават Кристъл Палас с 2 – 1 след продължения.

След като пропусна предишния сезон в Шампионската лига, Юнайтед се класира за груповата фаза, след като победи белгийския Брюж в плейофната фаза на квалификациите.

Предсезон и приятелски мачове 
Предсезонната подготовка на отбора се състоя в САЩ, като отбора взе участие в престижната Международна купа на шампионите. Юнайтед играе четири двубоя срещу действащия европейски шампион Барселона, шампиона на Франция Пари Сен Жермен, мексиканския Клуб Америка и американския Сан Хосе Ърткуейкс. Отбора завършва на трето място в крайното класиране, изоставайки от шампиона Пари Сент Жермен на 1 точка, от когото загубва директния мач за титлата в последния ден на турнира.

 Всички часове са в местно време.

Висша лига 

Кръговете за сезон 2015/16 бяха обявени на 17 юни 2015, в първия кръг Юнайтед е домакин на ФК Тотнъм Хотспър в откриващия сезона мач на 8 август 2015.

Класиране по кръгове 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.
Последна актуализация: ; Източници: ManUtd.com

Представяне като домакин/гост

Крайно класиране 

М = Изиграни мачове; П = Спечелени мачове; Р = Равни мачове; З = Загубени мачове; ВГ = Вкарани голове; ДГ = Допуснати голове; ГР = Голова разлика; Т = Точки

Мачове 
 Всички часове са в местно време

ФА Къп 

Юнайтед ще започнат от третия кръг, заедно с останалите отбори от Висшата лига и тези от Чемпиъншип.

Купа на лигата 

Като един от осемте отбора, които ще участват в европейските турнири, Юнайтед започва участието си в третия кръг.

Шампионска лига

Плейофи

Групова фаза 

 Група А

 Часовете до мачовете на 21 октомври са в Цетралноевропейско лятно часово време, а остналите мачове са в Цетралноевропейско стандартно време.

Лига Европа

Елиминационна фаза

Статистика на състава 

Статистиката е след мача на 21 май 2016.

Трансфери

Закупени

Продадени

Дадени под наем 

ФК Манчестър Юнайтед по сезон
Футболни отбори през сезон 2015/16